Teodorensi – abitanti di Teodoro Sampaio (Bahia)
Teodorensi – abitanti di Teodoro Sampaio (San Paolo)